Osoby o nazwisku McGrath:
 Glenn McGrath – australijski krykiecista
 Meredith McGrath – amerykańska tenisistka
 Vivian McGrath – australijska tenisistka
Miejscowości w USA:
 McGrath – miasto w stanie Alaska, w okręgu Yukon-Koyukuk
 McGrath – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Aitkin